Кубок Туреччини з футболу 2022–2023 — 61-й розіграш кубкового футбольного турніру в Туреччині. Титул захищає «Сівасспор».

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 грудня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 грудня 2022

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 грудня 2022

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 січня 2023

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 січня 2023

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|5 квітня 2023

|}

1/2 фіналу

Фінал

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Кубок Туреччини на soccerway 

2022—2023 
Туреччина
Туреччина
2022 у турецькому спорті
2023 у турецькому спорті